Schillupönen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Schillupönen, 1938 bis 1946 Stolzenau, Kreis Stallupönen/Ebenrode, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schillupönen, historischer Name des Dorfes Waiwern, 1938 bis 1946 Seilhofen, Kreis Gumbinnen, jetzt: Pokrowskoje (Kaliningrad, Gussew) im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland